Schriftmalerei ist:

 die Herstellung von Bildern aus Schriften, siehe Schriftmalerei (Kalligrafie),
 die Ausschmückung von Handschriften mit Bildern, siehe Miniaturmalerei und Illumination.